Menrath steht für:

 Menrath, Ortsteil in Unterodenthal, Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Menrath ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Menrath (* 1974), Schweizer Historiker und Autor
 Thomas Menrath, deutscher Pianist und Hochschullehrer